Europese weg 3, een Europese weg
Wandelroute E3, een Europese wandelroute
Electronic Entertainment Expo, een jaarlijkse computerspelbeurs in Los Angeles
E3 Saxo Bank Classic, een jaarlijkse wielerwedstrijd in Harelbeke (België)
Duynenwater, voorheen E3-strand, een recreatieplas in Noord-Brabant
BMW E3, een automodel, voorloper van de BMW 7-serie
Boeing E-3, een militair vliegtuig
een reeks van waarden waarin elektronische componenten verkrijgbaar zijn, zie E-reeks